Boubakeur ou Boubaker, nom ou prénom masculin d'Afrique du Nord, équivalent dialectal de l'arabe standard Abou Bakr, prénom du premier calife de l'islam, compagnon et beau-père de Mahomet (père d'Aïcha).

Personnalités portant ce nom prénom
 Si Hamza Boubakeur (1912-1995) père de Dalil Boubakeur. Il a été recteur de la mosquée de Paris
 Dalil Boubakeur (1940- ), recteur de la mosquée de Paris, fils du précédent.

Prénom arabe